Райхельт; Райхелт
 Гельмут Райхельт (* 1939) — німецький марксистський критик політичної економії, соціолог і філософ.
 Інгеборг Райхельт (1928—2022) — німецька співачка (сопрано), інтерпретаторка творів Йоганна Себастьяна Баха.
 Карл Людвіг Райхельт (1877—1952) — норвезький лютеранський місіонер.
 Патрік Райхельт (* 1988) — філіппінський і німецький футболіст.
 Пауль Райхельт (1898—1981) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту, генерал-майор бундесверу.
 Рудольф Райхельт (1890—1971) — німецький веслувальник, учасник літніх Олімпійських ігор-1912.
 Том Райхельт (* 1982) — німецький лижник, учасник Олімпійських ігор-2010, призер етапів Кубка світу.
 Франц Райхелт (1879—1912) — австрійський кравець, винахідник «плаща-парашута». Загинув під час випробування свого винаходу.
 Ханнес Райхельт (* 1980) — австрійський гірськолижник, чемпіон світу 2015 року в супергіганті, багаторазовий переможець етапів Кубка світу.
 Юліус Райхельт (1637—1717) — німецький математик і астроном.
німецькі прізвища